Ме́рщий () — украинская фамилия. Известные носители:
 Мерщий, Людмила Ивановна (род. 1942) — советская и украинская актриса театра и кино, Заслуженная артистка УССР.
 Мерщий, Пётр Филиппович (1877—1931) — депутат Государственной думы Российской империи IV созыва от Киевской губернии.